Esistono più comuni francesi con questo nome

Fleurac – Charente
Fleurac – Dordogna